Accrington Stanley F.C. je angleški nogometni klub iz Accringtona v pokrajini Lancashire, na severo-zahodu Anglije, ki igra v Coca-Cola Championshipu 2 (četrta angleška nogometna liga).

Players

Trenutna postava 
posodobljeno 31. januarja 2011

  

(posojen iz Burnleya)

 

   

Angleški nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1968